Lug je naseljeno mjesto u općini Prozor-Rama, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Tihomir Šakota, hrv.  rimokatolički svećenik, veliki humanitarac i izvrstan kuhar, omiljen u Konavlima, kandidat za Konoviziju

Izvori 

Naselja u Hercegovačko-neretvanskoj županiji
Prozor-Rama